Funcția de Lider Suprem al Coreei de Nord este cea importantă funcție din statul nord-coreean. Deținătorul acestei funcții este lider al statului, Secretar general al Partidului Muncitoresc Coreean și Președinte al Comitetului de Apărare nord-coreean.  

Liste de deținători de funcții
Șefi de stat din secolul al XX-lea
Șefi de stat din secolul al XXI-lea
Coreea de Nord